Beekmijtertje, plaatjeszwam uit de orde Helotiales
Mijtertje (spin), een spinnensoort uit de familie hangmat- en dwergspinnen